Oporto (dialect), een dialect van de Portugese Gebarentaal
 Oporto (metrostation) van de metro van Madrid
 Porto (stad), een stad in Portugal
 Porto (restaurant), een restaurantketen in Australië
 Blauer Portugieser, ten onrechte ook wel Oportó genoemd